Desa Karangjengkol kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Karangjengkol (administrativ by i Indonesien, lat -7,60, long 109,09), Jawa Tengah, 
 Desa Karangjengkol (administrativ by i Indonesien, lat -7,30, long 109,29), Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar